Claude Bouillet – arbitro di calcio francese
 Marie-Nicolas Bouillet – lessicografo e filosofo francese

Pagine correlate 
 Jean Bouillet